Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 1A dans le monde.

 Route 1A en Alberta, Canada
 Route 1A au Manitoba, Canada
 Route nationale 1a, à la Réunion, en France
 Route nationale 1A, au Maroc

Voir aussi